Маіс (річка) — річка в Криму.
 Маіс (урочище) — урочище в Криму.